Zkratka EPC může označovat:

 Event-driven Process Chain – metoda používaná při modelování procesů.
 Energy Performance Contracting  – financování energeticky úsporných opatření z budoucích úspor
 Průkaz energetické náročnosti budovy, anglicky: Energy Performance Certificate – průkaz energetické náročnosti budovy
 Electronic Product Code – jednoznačný unikátní kód produktu
 Electronic Pedal Control

Zkratky